Stara Ves je lahko:
 Stara Ves Košnička (Hrvaška)
 Stara Ves Petrovska (Hrvaška)
 Stara Ves Ravenska (Hrvaška)